Coriandrum melphitense är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore och Giovanni Gussone. Coriandrum melphitense ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
melphitense